McAlpine se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel McAlpine (1849–1932), botanist, micolog  
 David K. McAlpine